Comic champ — це журнал, котрий видається один раз на два тижні в південній Кореї компанією Daiwon C.I..<p> Спеціалізується на серіалізації корейських та імпортованих японських коміксів

Історія 
Comic Champ був анонсований як щотижневий журнал 5 грудня 1991 року під назвою Champ Boy (소년 챔프)

Серіалізації 

серії, котрі на даний момент публікуються в Comic Champ.

Список посилань

Посилання 
  

Комікси